Lustholmen kan syfta på:

Lustholmen –  rekreationsplats av de första Vasakungarna, se Skeppsholmen
Lustholmen, Rockhammar – en holme i Sverkestaån nedanför Rockhammar

Se även
 Lustholm